Lucas Rodríguez (n. 1986) – calciatore argentino 
 Lucas Rodríguez (Lucas Nahuel Rodríguez, n. 1993) – calciatore argentino
 Lucas Rodríguez (Lucas Guzmán Rodríguez Cardoso, n. 1993) – calciatore uruguaiano
 Lucas Rodríguez (n. 1997) – calciatore argentino
 Lucas Rodríguez (Lucas Rodríguez Álvarez, n. 1999) – calciatore uruguaiano
 Lucas Rodríguez (Lucas Matías Rodríguez, n. 1999) – calciatore argentino